Bože pravde (Servisch: Боже правде) ('God der gerechtigheid') is het volkslied van Servië. De tekst is geschreven in 1872 door Jovan Đorđević, de muziek is van Davorin Jenko. Toen het nog het volkslied was van het koninkrijk Servië, werd in het lied enkele malen verwezen naar de koning. Toen Servië een republiek werd, werden de zinnen waarin dit het geval was aangepast. De zinnen gemarkeerd met een * zijn veranderd. Zo is driemaal 'Servische koning' vervangen door 'Servische landen', is 'kroon' vervangen door 'glorie' en 'koninkrijk' door 'vaderland'.

Liedtekst